streamer – sztuczna przynęta do połowu ryb używana w metodzie muchowej
 streamer (ang.) – urządzenie do przenoszenia danych z systemów komputerowych na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji
 streamer – osoba, która prowadzi transmisje na żywo